Mario Mariani – attore 
Mario Mariani – compositore e pianista italiano 
Mario Mariani – produttore, sceneggiatore e attore 
Mario Mariani – scrittore italiano